

Teatro
La sposa venduta (Die verkaufte Braut) – opera  teatrale in tre atti di Bedřich Smetana del 1866

Cinema
La sposa venduta (Die verkaufte Braut) – film tedesco del 1932 diretto da Max Ophüls

Televisione
Die verkaufte Braut – film per la televisione tedesco del 1960 diretto da Kurt Wilhelm
Die verkaufte Braut – film per la televisione tedesco del 1982 diretto da Otto Schenk